Latex se poate referi la:
 un suc lăptos secretat de unele plante, vezi Latex
 un program de tipărire având sigla , vezi LaTeX